Оча́ковская у́лица — название улиц в нескольких населённых пунктах:

Россия 
 В Москве:
 Очаковская улица (Солнцево).
 Большая Очаковская улица (Очаково-Матвеевское).
 Малая Очаковская улица (Очаково-Матвеевское).
 Очаковская улица — улица в Перми.
 Очаковская улица — улица в городе Самаре.
 Очаковская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Очаковская улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Очаковская улица — улица в Донецке.
 Очаковская улица — улица в Луганске.
 Очаковская улица — улица во Львове.
  — улица в Киеве.
 Очаковская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Очаково
 Очаковский переулок
 Очаковское шоссе